37 чемпионат мира по художественной гимнастике прошёл в Баку (Азербайджан) с 16 по 22 сентября 2019 года. На чемпионате были разыграны квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио в личном и групповом многоборье.

Участвующие команды 

  (1)
  (4)
  (3)
  (3)
  (9)
  (1)
  (9)
  (2)
  (8)
  (9)
  (9)
  (9)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (4)
  (10)
  (9)
  (9)
  (9)
  (3)
  (6)
  (9)
  (10)
  (4)
  (10)
  (10)
  (9)
  (9)
  (2)
  (4)
  (3)
  (1)
  (4)
  (3)
  (4)
  (10)
  (2)
  (1)
  (2)
  (4)
  (6)
  (4)
  (7)
  (2)
  (3)
  (3)
  (8)
  (4)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (3)
  (9)
  (9)
  (9)

Медальный зачёт

Медалисты

Результаты

Многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Групповое многоборье

5 мячей

3 обруча + 4 булавы

Примечания

Ссылки 
 Official event page (FIG)
 Live stats (Longines Timing)

Гимнастика
2019
Спорт в Азербайджане в 2019 году
Международные соревнования по гимнастике в Азербайджане
Международные спортивные соревнования в Баку
Художественная гимнастика